I commedianti (The Comedians) – romanzo di Graham Greene del (1966)

Cinema
I commedianti (Komödianten) – film del 1941 diretto da Georg Wilhelm Pabst
I commedianti (The Comedians) – film diretto del 1967 da Peter Glenville e tratto dall'omonimo romanzo di Graham Greene.
I commedianti (Who Am I This Time?) – film TV del 1982 diretto da Jonathan Demme

Altro
I commedianti (Slings and Arrows) – serie televisiva del 2003 diretta da Peter Wellington
I commedianti – brano musicale di Renato Zero del 1998